Schnurrer steht für:

 Schnurrer, altes Spielzeug und Musikinstrument

Schnurrer ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Schnurrer (* 1951), deutscher Schriftsteller
 Christian Friedrich von Schnurrer (1742–1822), deutscher lutherischer Theologe
 Friedrich Schnurrer (1784–1833), deutscher Mediziner und Epidemiologe, Leibarzt Herzog Wilhelms von Nassau in Biebrich
 Josef Schnurrer (1909–1977), deutscher Unternehmer und Kommunalpolitiker (parteilos)
 Ludwig Schnurrer (* 1927), deutscher Historiker und Archivar
 Thomas Schnurrer (* 1994), österreichischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Schnurer
 Schnurre
 Schnurren